Adamów (gromada w powiecie łukowskim)
 Adamów (gromada w powiecie piotrkowskim)